Маруф:

 Маруф (IV век - ~ 420 года) — епископ Тагритский, в Месопотамии, христианский писатель, поэт, гимнограф, агиограф.
 Маруф, Мохаммед — шри-ланкийский политик, член парламента Шри-Ланки и министр правительства.
 Маруф, Саид (род. 1985) — иранский волейболист, связующий, капитан сборной Ирана и «Шахрдари».
 Маруф, Самир (род. 2001) — шведский футболист.
 Маруф аль-Бахит — премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства